Peccati di gioventù (film) – film del 1975 per la regia di Silvio Amadio
Peccati di gioventù (album) – raccolta di Fabrizio De André